Colégio de São Paulo (Macau);
 Pátio do Colégio, em São Paulo;
 Real Colégio de São Paulo, em Coimbra.